Ла-Сома () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнкас-Минерас. Население — 22 человека (на 2010 год).

География 
Находится в 88 км от столицы провинции. Граничит на севере с Гаргальо и Каньисар-дель-Оливар, Альяга на юге, Эхульве на востоке, Кастель-де-Кабра на западе.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Теруэля